Арбалет — метательное холодное оружие в виде лука с механическим взведением.
 Полевой арбалет — спортивная разновидность современного арбалета.

Вооружение и военная техника 
 ТКБ-0249 «Арбалет» — российский ручной гранатомёт под 30-мм выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-30 от станкового автоматического гранатомёта АГС-17.
 «Арбалет-ДМ» — российский автоматизированный пулемётный модуль с дистанционным управлением.
 «Арбалет» — российский бортовой прицельно-навигационный комплекс с РЛС миллиметрового диапазона, устанавливаемый на вертолёты Ка-52.
 Р-163-1У «Арбалет» — советская военная многоканальная телефонная радиостанция с тональным вызовом для симплексной связи в режиме ТЛФ ЧМ в радиосетях тактического звена управления.
 «Арбалет-1», «Арбалет-2» — парашютные системы специального назначения.
 ARBALIST — американский опытный противотанковый ракетомёт, разработанный компанией Douglas Aircraft в начале 1960-х гг.
 Armbrust — немецкий ручной противотанковый гранатомёт, разработанный консорциумом Messerschmitt-Bölkow-Blohm в 1970-е гг.

Музыка 
 Арбалет — российская heavy/power-металл группа конца 1990-х.

См. также 
 Операция «Арбалет» (значения)
 Crossbow
 Аркебуз — западноевропейская разновидность боевого арбалета со стволом, предназначенным для метания свинцовых пуль.